Guido Andreozzi e Andrés Molteni erano i detentori del titolo ma solo Molteni ha scelto di partecipare in coppia con Santiago González.

In finale Santiago González e Andrés Molteni hanno sconfitto André Göransson e Nathaniel Lammons con il punteggio di 2-6, 6-2, [15-13].

Teste di serie 

  Santiago González /  Andrés Molteni (campioni)
  André Göransson /  Nathaniel Lammons (finale)

  Ivan Sabanov /  Matej Sabanov (semifinale) 
  Roman Jebavý /  Zdeněk Kolář (semifinale)

Wildcard 

  Vladyslav Manafov /  Piotr Matuszewski (primo turno)
  Karol Drzewiecki /  Sergio Martos Gornés (primo turno)

  Dustin Brown /  Hazem Naw (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Pekao Open 2021